Михаи́л Беспа́лов:
 Беспалов, Михаил Гаврилович (1912—1973) — капитан 1-го ранга ВМФ СССР, Герой Советского Союза.
 Беспалов, Михаил Никитич (1928—1976) — советский библиограф, библиотечный деятель и преподаватель.